GES est un sigle qui peut signifier :
 gaz à effet de serre.

GES est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports